Луда Мара може да се отнася за:

 Луда Мара, река в България, десен приток на Струмешница;
 Луда Мара, река в Северна Македония, десен приток на Вардар.